

Geografia 
 Odum – comune nello Stato della Georgia, Stati Uniti d'America

Persone 
 George Odum – giocatore statunitense di football americano
 Jake Odum – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense

Pagine correlate 
 Howard Odum